Драчево и Драчёво — топонимы:

Болгария 
 Драчево — село в Бургасской области;

Босния и Герцеговина 
 Драчево — село в общине Чаплина.
 Драчево — село в общине Требине.

Республика Македония 
 Драчево — село в городской общине Кисела-Вода (город Скопье).

Россия 
 Драчёво — село в Селивановском районе Владимирской области.
 Драчево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Драчёво — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Драчёво — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Московской области;
 Драчёво — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Драчево — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Драчёво — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Драчево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.